

События 
 15 мая — присоединение к Франции Корсики, которой владела Генуя.
 19 августа — в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка третьего Исаакиевского собора по проекту архитектора А. Ринальди.
 1768—1770 — Премьер-министр Великобритании Август Генри Фитцрой.
 В Великобритании появилась должность государственного секретаря по делам колоний.
 Уилкс вернулся в Англию и был избран в парламент. Правительство аннулировало выборы и посадило Уилкса в тюрьму. Народные выступления в Лондоне и других городах в его защиту.
 Крестьянское восстание в Нормандии (Франция).
 Ликвидация Ордена иезуитов в Парме и Пьяченце.
 Уголовный и гражданский кодексы в Австрии.
 Февраль — Барская конфедерация в Польше. Провозгласила отмену постановлений сейма 1767 года. Лето — Русские войска и войска Станислава Августа разгромили конфедератов.
 Май-лето — Крупное восстание украинского крестьянства против Барской конфедерации (колиивщина).
 1768—1774 — Русско-турецкая война.
 Али-бей выслал турецкого пашу из Египта.
 1768—1771 — Борьба фермеров в Северной Каролине. Образование фермерской организации «Регуляторов».
 Иезуиты окончательно изгнаны из Парагвая. Их редукции перешли к Испании и Португалии.
 1768—1771 — первая экспедиция Джеймса Кука. Он открыл ряд островов Океании и пролив между Австралией и Новой Гвинеей. Обследовал восточный берег Австралии.
 Появился первый автомобиль, работающий при помощи парового двигателя.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1768 году
 13 февраля — Эдуар Адольф Казимир Жозеф Мортье, герцог де Тревизо, маршал Франции, военный министр Франции, французский губернатор Москвы в 1812 году (ум.1835)
 24 июня — дивизионный генерал Луи Лазар Гош — французский военачальник эпохи Великой французской революции, военный министр Франции в 1797 году (ум. 1797)
 27 июля — Мари Анна Шарлотта Корде́ д’Армон, убийца Жана Поля Марата (ум.1793)
 6 августа — Жан Батист Бессьер — маршал Франции при Наполеоне I.
 19 августа — Иоганн Вильгельм Хосфельд (ум. 1837), немецкий лесовод, математик и педагог.
 14 ноября — Карагеоргий (серб. Ђорђе Петровић Карађорђе), руководитель Первого сербского восстания, основатель династии Карагеоргиевичей (уб.1817)
 30 ноября — Анджей Снядецкий, польский врач, биолог, химик, профессор Виленского университета.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1768 году

 Иван Семёнович Барков — русский поэт и переводчик.
 Иосиф Симон Ассемани — итальянский востоковед арабского происхождения, хранитель Ватиканской библиотеки (1738—1768 годы), титулярный архиепископ Тира.
 Михаил Юзеф Масальский — великий гетман литовский.

См. также